L'édition 2000 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 24 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Àlex Corretja remporte l'épreuve en simple, Pablo Albano et Cyril Suk celle en double.

Lauréats 
Àlex Corretja remporte son  en simple en battant en finale Emilio Benfele Álvarez sur abandon. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière de l’Espagnol. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, Pablo Albano et Cyril Suk remportent leur seul titre ensemble en battant en finale Joshua Eagle et Andrew Florent. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2000
Sport en Autriche en 2000
Tennis masculin en 2000
Tennis en juillet 2000